Petrovske může být:
 Petrovske (Luhanská oblast) – město v Luhanské oblasti na Ukrajině
 Petrovske (Dněpropetrovská oblast) – vesnice v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině
 Petrovske (Kyjevská oblast) – vesnice v Kyjevské oblasti na Ukrajině
 Petrovske (Vinnycká oblast) – vesnice ve Vinnycké oblasti na Ukrajině
 Petrovske (Záporožská oblast) – vesnice v Záporožské oblasti na Ukrajině

Související články 
 Petrovské podhorie
 Petrovsko
 Petrov

Externí odkazy